Di seguito una lista di asteroidi dal numero 545001 al 546000 con data di scoperta e scopritore.

545001–545100 

|-
| 545001 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545002 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545003 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545004 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545005 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545006 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545007 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545008 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545009 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545010 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545011 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545012 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545013 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545014 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545015 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545016 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545017 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545018 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545019 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545020 - ||  || || A. Oreshko
|-
| 545021 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545022 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545023 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545024 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545025 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545026 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545027 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545028 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545029 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545030 - ||  || || CSS
|-
| 545031 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545032 - ||  || || NEAT
|-
| 545033 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545034 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545035 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545036 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545037 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545038 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545039 - ||  || || W. K. Y. Yeung
|-
| 545040 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545041 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545042 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545043 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545044 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545045 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545046 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545047 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545048 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545049 - ||  || || ESA OGS
|-
| 545050 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545051 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545052 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545053 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545054 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545055 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545056 - ||  || || NEAT
|-
| 545057 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545058 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545059 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545060 - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky
|-
| 545061 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545062 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545063 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545064 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545065 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545066 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545067 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545068 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545069 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545070 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545071 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545072 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545073 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545074 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545075 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545076 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545077 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545078 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545079 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545080 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545081 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545082 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545083 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545084 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545085 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545086 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545087 - ||  || || NEAT
|-
| 545088 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545089 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545090 - ||  || || NEAT
|-
| 545091 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545092 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545093 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545094 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545095 - ||  || || F. Hormuth
|-
| 545096 - ||  || || CSS
|-
| 545097 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545098 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545099 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545100 - ||  || || Spacewatch
|}

545101–545200 

|-
| 545101 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545102 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545103 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545104 - ||  || || CSS
|-
| 545105 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545106 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545107 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545108 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545109 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545110 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545111 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545112 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545113 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545114 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545115 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545116 - ||  || || NEAT
|-
| 545117 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545118 - ||  || || H. Kurosaki, A. Nakajima
|-
| 545119 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545120 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545121 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545122 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545123 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545124 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545125 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545126 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545127 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545128 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545129 - ||  || || C. Rinner
|-
| 545130 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545131 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545132 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545133 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545134 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545135 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545136 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545137 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545138 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545139 - ||  || || NEAT
|-
| 545140 - ||  || || NEAT
|-
| 545141 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545142 - ||  || || CSS
|-
| 545143 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545144 - ||  || || CSS
|-
| 545145 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545146 - ||  || || CSS
|-
| 545147 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545148 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545149 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545150 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545151 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545152 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545153 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545154 - ||  || || CSS
|-
| 545155 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545156 - ||  || || CSS
|-
| 545157 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545158 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545159 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545160 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545161 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545162 - ||  || || CSS
|-
| 545163 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545164 - ||  || || NEAT
|-
| 545165 - ||  || || G. Hug
|-
| 545166 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545167 Bonfini ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky
|-
| 545168 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545169 - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky
|-
| 545170 - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky
|-
| 545171 - ||  || || J. Hobart
|-
| 545172 - ||  || || NEAT
|-
| 545173 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545174 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545175 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545176 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545177 - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky
|-
| 545178 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545179 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545180 - ||  || || CINEOS
|-
| 545181 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545182 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545183 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545184 - ||  || || NEAT
|-
| 545185 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545186 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545187 - ||  || || M. W. Buie, A. B. Jordan
|-
| 545188 - ||  || || CSS
|-
| 545189 - ||  || || NEAT
|-
| 545190 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545191 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545192 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545193 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545194 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545195 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545196 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545197 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545198 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545199 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545200 - ||  || || Pan-STARRS
|}

545201–545300 

|-
| 545201 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545202 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545203 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545204 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545205 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545206 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545207 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545208 - ||  || || G. Hug
|-
| 545209 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545210 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545211 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545212 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545213 - ||  || || L. Elenin
|-
| 545214 - ||  || || CSS
|-
| 545215 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545216 - ||  || || M. W. Buie, S. D. Kern
|-
| 545217 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545218 - ||  || || CSS
|-
| 545219 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545220 - ||  || || NEAT
|-
| 545221 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545222 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545223 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545224 - ||  || || NEAT
|-
| 545225 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545226 - ||  || || C. Rinner, F. Kugel
|-
| 545227 - ||  || || CSS
|-
| 545228 - ||  || || C. Rinner, F. Kugel
|-
| 545229 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545230 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545231 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545232 - ||  || || NEAT
|-
| 545233 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545234 - ||  || || T. Gehrels
|-
| 545235 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545236 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545237 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545238 - ||  || || CSS
|-
| 545239 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545240 - ||  || || CSS
|-
| 545241 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545242 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545243 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545244 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545245 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545246 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545247 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545248 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545249 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545250 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545251 - ||  || || NEAT
|-
| 545252 - ||  || || W. Bickel
|-
| 545253 - ||  || || NEAT
|-
| 545254 - ||  || || R. Apitzsch
|-
| 545255 - ||  || || NEAT
|-
| 545256 - ||  || || Terskol Obs.
|-
| 545257 - ||  || || L. Elenin
|-
| 545258 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545259 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545260 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545261 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545262 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545263 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545264 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545265 - ||  || || AMOS
|-
| 545266 - ||  || || CSS
|-
| 545267 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545268 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545269 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545270 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545271 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545272 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545273 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545274 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545275 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545276 - ||  || || NEAT
|-
| 545277 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545278 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545279 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545280 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545281 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545282 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545283 - ||  || || Z. Kuli, K. Sárneczky
|-
| 545284 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545285 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545286 - ||  || || CSS
|-
| 545287 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545288 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545289 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545290 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545291 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545292 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545293 - ||  || || La Silla
|-
| 545294 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545295 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545296 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545297 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545298 - ||  || || CSS
|-
| 545299 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545300 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

545301–545400 

|-
| 545301 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545302 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545303 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545304 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545305 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545306 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545307 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545308 - ||  || || Cerro Tololo Obs.
|-
| 545309 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545310 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545311 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545312 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545313 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545314 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545315 - ||  || || LONEOS
|-
| 545316 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545317 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545318 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545319 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545320 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545321 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545322 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545323 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545324 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545325 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545326 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545327 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545328 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545329 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545330 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545331 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545332 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545333 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545334 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545335 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545336 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545337 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545338 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545339 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545340 - ||  || || SSS
|-
| 545341 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545342 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545343 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545344 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545345 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545346 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545347 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545348 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545349 - ||  || || W. Bickel
|-
| 545350 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545351 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545352 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545353 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545354 - ||  || || CSS
|-
| 545355 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545356 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545357 - ||  || || L. H. Wasserman, R. Millis
|-
| 545358 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545359 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545360 - ||  || || C. Rinner, F. Kugel
|-
| 545361 - ||  || || La Silla
|-
| 545362 - ||  || || NEAT
|-
| 545363 - ||  || || CSS
|-
| 545364 - ||  || || CSS
|-
| 545365 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545366 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545367 - ||  || || L. Elenin
|-
| 545368 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545369 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545370 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545371 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545372 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545373 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545374 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545375 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545376 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545377 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545378 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545379 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545380 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545381 - ||  || || AMOS
|-
| 545382 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545383 - ||  || || NEAT
|-
| 545384 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545385 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545386 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545387 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545388 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545389 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545390 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545391 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545392 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545393 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545394 Rossetter||  || || Osservatorio Jarnac
|-
| 545395 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545396 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545397 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545398 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545399 - ||  || || NEAT
|-
| 545400 - ||  || || Spacewatch
|}

545401–545500 

|-
| 545401 - ||  || || L. A. Molnar
|-
| 545402 - ||  || || Mauna Kea
|-
| 545403 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545404 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545405 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545406 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545407 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545408 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545409 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545410 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545411 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545412 - ||  || || NEAT
|-
| 545413 - ||  || || LONEOS
|-
| 545414 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545415 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545416 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545417 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545418 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545419 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545420 - ||  || || PMO NEO
|-
| 545421 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545422 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545423 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545424 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545425 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545426 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545427 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545428 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545429 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545430 - ||  || || CSS
|-
| 545431 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545432 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545433 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545434 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545435 - ||  || || NEAT
|-
| 545436 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545437 - ||  || || CSS
|-
| 545438 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545439 - ||  || || Cerro Tololo Obs.
|-
| 545440 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545441 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545442 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545443 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545444 - ||  || || Š. Gajdoš, J. Világi
|-
| 545445 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545446 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545447 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545448 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545449 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545450 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545451 - ||  || || NEAT
|-
| 545452 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545453 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545454 - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 545455 - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 545456 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545457 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545458 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545459 - ||  || || W. Bickel
|-
| 545460 - ||  || || NEAT
|-
| 545461 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545462 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545463 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545464 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545465 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545466 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545467 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545468 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545469 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545470 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545471 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545472 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545473 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545474 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545475 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545476 - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 545477 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545478 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545479 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545480 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545481 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545482 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545483 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545484 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545485 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545486 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545487 - ||  || || Telescopio Faulkes Sud
|-
| 545488 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545489 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545490 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545491 - ||  || || NEAT
|-
| 545492 - ||  || || NEAT
|-
| 545493 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545494 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545495 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545496 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545497 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545498 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545499 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545500 - ||  || || R. Matson
|}

545501–545600 

|-
| 545501 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545502 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545503 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545504 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545505 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545506 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545507 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545508 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545509 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545510 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545511 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545512 - ||  || || SSS
|-
| 545513 - ||  || || Cerro Tololo Obs.
|-
| 545514 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545515 - ||  || || CSS
|-
| 545516 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545517 - ||  || || Telescopio Faulkes Sud
|-
| 545518 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545519 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545520 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545521 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545522 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545523 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545524 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545525 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545526 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545527 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545528 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545529 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545530 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545531 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545532 - ||  || || J. L. Elliot, L. H. Wasserman
|-
| 545533 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545534 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545535 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545536 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545537 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545538 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545539 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545540 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 545541 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545542 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545543 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545544 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545545 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545546 - ||  || || D. T. Durig, A. W. Taylor
|-
| 545547 - ||  || || R. Ferrando, M. Ferrando
|-
| 545548 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545549 - ||  || || NEAT
|-
| 545550 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545551 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545552 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545553 - ||  || || S. Matičič
|-
| 545554 - ||  || || J. Zakrajšek
|-
| 545555 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545556 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545557 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545558 - ||  || || NEAT
|-
| 545559 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545560 - ||  || || T. V. Kryachko, B. Satovski
|-
| 545561 - ||  || || K. Sárneczky
|-
| 545562 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545563 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545564 Sabonis ||  || || K. Černis, I. Eglītis
|-
| 545565 Borysten ||  || || Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko
|-
| 545566 - ||  || || NEAT
|-
| 545567 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545568 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545569 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545570 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545571 - ||  || || Y. Ivaščenko
|-
| 545572 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545573 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545574 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545575 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545576 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545577 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545578 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545579 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545580 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545581 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545582 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545583 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545584 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545585 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545586 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545587 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545588 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545589 - ||  || || R. Holmes
|-
| 545590 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545591 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545592 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545593 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545594 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545595 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545596 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545597 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545598 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545599 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545600 - ||  || || Spacewatch
|}

545601–545700 

|-
| 545601 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545602 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 545603 - ||  || || CSS
|-
| 545604 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545605 - ||  || || CSS
|-
| 545606 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545607 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545608 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545609 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545610 - ||  || || NEAT
|-
| 545611 - ||  || || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
| 545612 - ||  || || LONEOS
|-
| 545613 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545614 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545615 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545616 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545617 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545618 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545619 Lapuska||  || || I. Eglītis
|-
| 545620 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545621 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545622 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545623 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545624 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545625 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545626 - ||  || || CSS
|-
| 545627 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545628 - ||  || || K. Sárneczky
|-
| 545629 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545630 - ||  || || K. Sárneczky
|-
| 545631 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545632 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545633 - ||  || || NEAT
|-
| 545634 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545635 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545636 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545637 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545638 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545639 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545640 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545641 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545642 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545643 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545644 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545645 - ||  || || W. Bickel
|-
| 545646 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545647 - ||  || || J. Zakrajšek
|-
| 545648 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545649 - ||  || || NEAT
|-
| 545650 - ||  || || CSS
|-
| 545651 Lilyjames ||  || || N. Falla
|-
| 545652 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545653 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545654 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545655 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545656 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545657 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545658 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545659 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545660 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545661 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545662 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545663 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545664 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545665 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545666 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545667 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545668 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545669 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545670 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545671 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545672 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545673 - ||  || || CSS
|-
| 545674 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545675 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545676 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545677 - ||  || || L. H. Wasserman
|-
| 545678 - ||  || || NEAT
|-
| 545679 - ||  || || NEAT
|-
| 545680 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545681 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545682 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545683 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545684 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545685 - ||  || || S. Karge, R. Kling
|-
| 545686 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545687 - ||  || || NEAT
|-
| 545688 - ||  || || CSS
|-
| 545689 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545690 - ||  || || L. H. Wasserman
|-
| 545691 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545692 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545693 - ||  || || NEAT
|-
| 545694 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545695 - ||  || || NEAT
|-
| 545696 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545697 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545698 - ||  || || NEAT
|-
| 545699 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545700 - ||  || || NEAT
|}

545701–545800 

|-
| 545701 - ||  || || W. Bickel
|-
| 545702 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545703 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545704 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545705 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545706 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545707 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545708 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545709 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545710 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545711 - ||  || || NEAT
|-
| 545712 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545713 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545714 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545715 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545716 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545717 - ||  || || M. W. Buie, S. D. Kern
|-
| 545718 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545719 - ||  || || CSS
|-
| 545720 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545721 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545722 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545723 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545724 - ||  || || NEAT
|-
| 545725 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545726 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545727 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545728 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545729 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545730 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545731 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545732 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545733 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545734 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545735 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545736 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545737 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545738 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545739 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545740 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545741 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545742 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545743 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545744 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545745 - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 545746 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545747 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545748 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545749 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545750 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545751 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545752 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545753 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545754 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545755 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545756 - ||  || || AMOS
|-
| 545757 - ||  || || CSS
|-
| 545758 - ||  || || NEAT
|-
| 545759 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545760 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545761 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545762 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545763 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545764 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545765 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545766 - ||  || || NEAT
|-
| 545767 - ||  || || NEAT
|-
| 545768 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545769 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545770 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545771 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545772 - ||  || || LONEOS
|-
| 545773 - ||  || || A. Boattini
|-
| 545774 - ||  || || D. Team
|-
| 545775 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545776 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545777 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545778 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545779 - ||  || || CSS
|-
| 545780 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545781 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545782 - ||  || || L. Bernasconi
|-
| 545783 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545784 Kelemenjános ||  || || A. Szing
|-
| 545785 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545786 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545787 - ||  || || SSS
|-
| 545788 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545789 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545790 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545791 - ||  || || NEAT
|-
| 545792 - ||  || || J. W. Young
|-
| 545793 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545794 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545795 - ||  || || CSS
|-
| 545796 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545797 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545798 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545799 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545800 - ||  || || Spacewatch
|}

545801–545900 

|-
| 545801 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545802 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545803 - ||  || || NEAT
|-
| 545804 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545805 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545806 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545807 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545808 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545809 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545810 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545811 - ||  || || CSS
|-
| 545812 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545813 - ||  || || NEAT
|-
| 545814 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545815 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545816 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545817 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545818 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545819 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545820 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545821 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545822 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545823 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545824 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545825 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545826 - ||  || || NEAT
|-
| 545827 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545828 - ||  || || K. Sárneczky
|-
| 545829 - ||  || || M. Hibbs
|-
| 545830 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545831 - ||  || || NEAT
|-
| 545832 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545833 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545834 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545835 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545836 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545837 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545838 - ||  || || K. Sárneczky
|-
| 545839 Hernánletelier ||  || || T. V. Kryachko, B. Satovski
|-
| 545840 - ||  || || LONEOS
|-
| 545841 - ||  || || CSS
|-
| 545842 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545843 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545844 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545845 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545846 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545847 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545848 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545849 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545850 - ||  || || NEAT
|-
| 545851 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545852 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545853 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545854 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545855 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545856 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545857 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545858 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545859 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545860 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545861 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545862 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545863 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545864 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545865 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545866 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545867 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545868 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545869 - ||  || || NEAT
|-
| 545870 - ||  || || CSS
|-
| 545871 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545872 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545873 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545874 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545875 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545876 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545877 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545878 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545879 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545880 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545881 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545882 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545883 - ||  || || CSS
|-
| 545884 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545885 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545886 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545887 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545888 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545889 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545890 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545891 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545892 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545893 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545894 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545895 - ||  || || NEAT
|-
| 545896 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545897 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545898 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545899 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545900 - ||  || || Spacewatch
|}

545901–546000 

|-
| 545901 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545902 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545903 - ||  || || NEAT
|-
| 545904 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545905 - ||  || || L. Elenin
|-
| 545906 - ||  || || W. Bickel
|-
| 545907 - ||  || || IAA-AI
|-
| 545908 - ||  || || NEAT
|-
| 545909 - ||  || || NEAT
|-
| 545910 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545911 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545912 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545913 - ||  || || NEAT
|-
| 545914 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545915 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545916 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545917 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545918 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545919 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545920 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545921 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545922 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545923 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545924 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545925 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545926 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545927 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545928 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545929 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545930 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545931 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545932 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545933 - ||  || || R. Campbell
|-
| 545934 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545935 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545936 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545937 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545938 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545939 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545940 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545941 - ||  || || NEAT
|-
| 545942 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545943 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545944 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545945 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545946 - ||  || || M. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 545947 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545948 - ||  || || K. Sárneczky
|-
| 545949 - ||  || || NEAT
|-
| 545950 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545951 - ||  || || PTF
|-
| 545952 - ||  || || NEAT
|-
| 545953 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545954 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545955 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545956 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545957 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545958 - ||  || || ESA OGS
|-
| 545959 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545960 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545961 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545962 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545963 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545964 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545965 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545966 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545967 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545968 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545969 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545970 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545971 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545972 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545973 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545974 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545975 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545976 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545977 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545978 - ||  || || ESA OGS
|-
| 545979 - ||  || || L. Bernasconi
|-
| 545980 - ||  || || NEAT
|-
| 545981 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545982 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545983 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545984 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545985 - ||  || || T. V. Kryachko, B. Satovski
|-
| 545986 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545987 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545988 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545989 - ||  || || A. Boattini
|-
| 545990 - ||  || || LONEOS
|-
| 545991 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545992 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545993 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545994 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 545995 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545996 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 545997 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545998 - ||  || || Spacewatch
|-
| 545999 - ||  || || NEAT
|-
| 546000 - ||  || || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0545001